

Patronyme 

 András Csonka (né en 2000), footballeur hongrois ;
 Larry Csonka (né en 1946), joueur américain de football américain.

Astronomie 
 (131762) Csonka, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.